Зотино — название населённых пунктов в России:
 Зотино — село в Туруханском районе Красноярского края.
 Зотино — село в Петуховском районе Курганской области.
 Зотино — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Зотино — деревня в Кормиловском районе Омской области.
 Зотино — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Зотино — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Зотино — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Зотино — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Зотино — село в Каслинском районе Челябинской области.